Досе де Октубре има више значења:

 Досе де Октубре (Уистан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Досе де Октубре (Хуарез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Досе де Октубре (Ваљесиљо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Досе де Октубре, Ел Аторонсито (Ебано), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Досе де Октубре, Ла Сонриса (Ангостура), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Досе де Октубре (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Досе де Октубре (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику